Inter graves ist der Name zweier päpstlicher Enzykliken:

 Inter graves (Pius IX.) vom 1. Dezember 1854
 Inter graves (Leo XIII.) vom 1. Mai 1894